BCA steht für:
 Bachelor of Commerce and Administration
 Badminton Confederation of Africa, der afrikanische Dachverband für die Sportart Badminton
 Ballspiel-Club Augsburg, der Name des FC Augsburg von 1921 bis 1969
 Banco Comercial do Atlântico, Geschäftsbank in Kap Verde
 Bank Central Asia, eine indonesische Großbank 
 BC Aichach, Ballspiel-Club Aichach
 Brettspielclub Altstephaner Augsburg, deutscher Schachverein
 BCA AG, deutsches Unternehmen
 Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit
 Bicinchoninsäure
 Billiard Congress of America
 Boarding Control Assistent
 Boeing Commercial Airplanes
 Book Club Associates, größter britischer Versandbuchhändler
 Brampton Christian Academy
 British Central Africa, deutsch Britisch-Zentralafrika
 British Car Auctions, Automobilhandels-Unternehmen
 British Caving Association, Höhlenwanderungsvereinigung
 British Cheerleading Association
 British Chess Association
 British Crystallographic Association
 Bronchialcarcinom (Medizin)
 Buddhist Churches of America
 Burckhardt Compression, Hersteller von Kompressoren
 Bureau of Criminal Apprehension
 Business Council of Australia
 Aeropuerto Nacional Gustavo Rizo (IATA-Code) in Baracoa, Provinz Guantánamo, Kuba
 Blue Sky Aviation (Mongolei) (ICAO-Code), mongolische Fluggesellschaft
 British Caledonian Airways (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

bca steht für:
 Zentral-Bai (ISO-639-3-Code), auch Jianchuan, Dialekt der Dialektgruppe Jianchuan-Dali von Bai (tibetobirmanische Sprache), Sprache der Bai in China

Siehe auch:
 BCA-Test, eine Methode zur Mengenbestimmung von Proteinen

Abkürzung